Maytown ist der Name mehrerer 

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Maytown (Alabama)
 Maytown (Florida)
 Maytown (Illinois)
 Maytown (Kentucky)
 Maytown (Pennsylvania)
 Maytown (Virginia)
 Maytown (Washington)

in Australien:
 Maytown (Queensland)

in Irland:
 Maytown (County Armagh), Townland